Балетная техника — это совокупность основополагающих принципов движения тела, используемая в балете. Это важный аспект балетного исполнения, потому что в балете (особенно в классическом) большое внимание уделяется методу и выполнению движений. Техники классического балета являются основой для многих других танцевальных стилей, включая джазовый танец и современный балет. 

Основные аспекты балетной техники — центровка и выворот. Центровка — удержание головы, плеч и бедер в вертикальном положении. Под выворотом понимается выполнение движений с разворотом ног наружу. Это способствует чистой работе ног, изящному port de bras (движения рук) и правильному положению тела, линиям и углам. Другие аспекты балетной техники включают позу, наклон носков, опущенные плечи и подтягивания, которые сочетают в себе правильную осанку и подъём мышц для увеличения выворотности и улучшения центровки и, таким образом, улучшения качества поворотов. Техника балета также используется для демонстрации баллона, изображению бросающей вызов гравитации легкости во время прыжков. Техника пуантов — это часть балетной техники, связанная с танцем на кончиках полностью вытянутых ног. 

Балетная техника является важным элементом эстетики балетного спектакля. Например, студентов учат избегать серповидности стопы, что является нежелательной эстетикой и может привести к травмам лодыжки при выполнении упражнений на пуантах. Балетный станок — это инструмент для обучения балетной технике. Работа у станка обычно включает в себя все элементы балетной техники, за исключением элементов, которые относятся исключительно к прыжкам и вращениям. 

Основные приемы балета распространены во всем мире, хотя между разными стилями балета есть небольшие различия. Вместе со стилистическими различиями эти вариации создают эстетическое и физическое исполнение, уникальное для каждого стиля. Например, русский балет демонстрирует высокие разгибания и динамичные повороты, тогда как итальянский балет имеет тенденцию быть более приземленным, с упором на быструю и сложную работу ног.

См. также 

 Терминология в балете

Примечания 

Методика балета